Lippmann steht für:
 Lippmann (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Lippmann Tauss (1745–1812), preußischer Hoffaktor, siehe Liepmann Meyer Wulff
 Lippmannverfahren, Herstellungsverfahren für Farbbilder in der Fotografie nach Gabriel Lippmann
 Lippmann-Schwinger-Gleichung
 Lippmann-Inseln, Inselgruppe vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika

Siehe auch:
 Lippman
 Lipmann
 Lipman
 Liepmann